Annie Perreault – ex pattinatrice di short track canadese
 Daniel Perreault – ex schermidore canadese
 Gilbert Perreault – ex hockeista su ghiaccio canadese